Перечная — название рек:

Россия 
 Перечная (приток Лизны) — река в Вологодской области.
 Перечная (приток Еменьги) — река в Архангельской области.
 Перечная (приток Сезы) — река.
 Перечная (приток Токши) — река.